Антігона () :

У давньогрецькій міфології 
 Антігона — старша дочка фіванського царя Едіпа, персонаж багатьох творів мистецтва (див. нижче).
 Антігона — дружина Пелея, повісилася через неправдиве повідомлення про зраду чоловіка.
 Антігона — дочка Лаомедонта, волосся якої було перетворене на змій.

У мистецтві 
 «Антігона» — трагедія Софокла, що послужила основою численних творів.
 «Антігона» — втрачена трагедія Еврипіда, збереглися фрагменти.
 «Антігона» — п'єса Брехта
 «Антігона» — п'єса Жана Ануя
 «Антігона» — опера Орфа
 «Антігона» (1961) — грецький фільм

Інші значення 
 (129) Антігона — крупний астероїд з групи головного поясу
 Антігона (птах) — вид журавлів

Посилання 
Антігона // ВУЕ